Schäli ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schäli (* 1974), Schweizer Politiker (CSP)
 Roger Schäli (* 1978), Schweizer Bergsteiger